Грязновская — железнодорожная станция на 1893 километре главного хода Транссибирской магистрали Свердловской железной дороги на участке Шарташ — Богданович.

Пассажирское движение и база запаса 
Станция открыта в 1885 году.

На станции останавливаются электропоезда, следующие из Екатеринбурга на Кунару (г. Сухой Лог), Каменск-Уральский, Камышлов, Богданович, Тюмень (и обратно). 5 путей, одна островная платформа, надземный пешеходный переход.

К станции примыкает база запаса МВПС Грязновская (База 55 СВЖД), на которой размещаются старые вагоны пассажирских электропоездов.

Коммерческие операции 
Продажа билетов на все пассажирские поезда. Приём и выдача багажа не производятся.

Примечания

Ссылки 
  станция Грязновская
 https://wikimapia.org/12079421/ на Викимапии

Станции Тюменского региона Свердловской железной дороги